Abierto Mexicano Telcel 2013 (kobiety)
 Abierto Mexicano Telcel 2013 (mężczyźni)